En opponent kan være følgende:
 Opponent (videnskab) – en person, der ved forelæggelse af en videnskabelig afhandling, underkaster de videnskabelige fund kritisk spørgende bemærkninger.
 Opponent – en modstander i sport

Se også 
 Opposition – en betegnelse for en modstander af eller en skeptisk tvivlende i forhold til en regering eller magthaver